Дуды́шкин — русская фамилия. Известные носители:

 Дудышкин, Александр Яковлевич (1881—1953) — участник Белого движения на Юге России, корпусной инженер Добровольческого корпуса, полковник.
 Дудышкин, Степан Семёнович (1821—1866) — русский журналист, литературный критик.